El término Bolshevik  puede referirse a:

Bolchevique, facción del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia.
Isla Bolchevique, isla del archipiélago de la Tierra del Norte, en Rusia.
Bolshevik (revista), revista soviética, fundada en 1924, actualmente Svobodnaya Mysl.
Bolshevik (confitería), fábrica de dulces rusa.
Bolshevik (fábrica textil), fábrica de manufactura textil rusa.

Localidades 

Bolshevik (Briansk), localidad del raión de Briansk del óblast de Briansk, en Rusia.
Bolshevik (Pognédino, Briansk), localidad del raión de Pognédino del óblast de Briansk, en Rusia.
Bolshevik (Karacháyevo-Cherkesia), localidad de la república de Karacháyevo-Cherkesia, en Rusia.
Bolshevik (Kaluga), localidad del óblast de Kaluga, en Rusia.
Bolshevik (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Bolshevik (Novokubansk, Krasnodar), localidad del raión de Novokubansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Bolshevik (Timashovsk, Krasnodar), localidad del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Bolshevik (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Bolshevik (Madagán), localidad del óblast de Madagán, en Rusia.
Bolshevik (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Bolshevik (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Bolshevik (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Bolshevik (Oriol), localidad del óblast de Oriol, en Rusia.
Bolshevik (Uritski), localidad del raión de Uritski del óblast de Oriol, en Rusia.
Bolshevik (Alekséyevskaya, Volgogrado), localidad del raión de Alekséyevskaya del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Bolshevik (Kvárkeno, Volgogrado), localidad del raión de Alekséyevskaya del óblast de Volgogrado, en Rusia.

Para el correspondiente en bielorruso, véase Balshavik, y para el ucraniano, véase Bilshovik.